Zelko bezeichnet:

 Zelko (Gemeinde Groß Sankt Florian), Ortsteil von Groß Sankt Florian, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark

Zelko oder Želko ist der Familienname folgender Personen:

 Gregor Želko (* 1994), slowenischer Fußballspieler
 Ivan Zelko (1912–1986), slowenischer Kirchenhistoriker, Schriftsteller und Priester